Agujaceratops (que significa "Rosto com chifre da Aguja") é um gênero de dinossauros ceratopsias herbívoros. É um chasmosaurinae ceratopsia que viveu durante o período Cretáceo (final da fase Campaniano) onde agora é o Texas. Originalmente conhecido como Chasmosaurus mariscalensis e descrito por Lehman em 1989, ele foi transferido para um novo gênero por Lucas, Sullivan e Hunt em 2006. Lehman acredita que o habitat do Agujaceratops (pelo menos quando o material fóssil foi encontrado) pode ter sido em um pântano, devido à natureza dos sedimentos.

Descoberta e espécies 

Em 1938, três camas de ossos de dinossauros foram escavados e o material dos ceratopsias foi coletado pelo Parque Nacional de Big Bend (Texas) por William Strain. Este material foi estudado por Lehman em 1989 e denominado Chasmosaurus mariscalensis. Sabe-se apenas do holótipo UTEP P.37.7.086 é um crânio adulto parcial que inclui uma caixa craniana, maxila esquerda e mandíbula direita. O material adicional foi associado com o holótipo, mas não são considerados parte do mesmo. Todos os espécimes de Agujaceratops foram coletados na região superior da Formação Aguja, datando de 75-73.5 milhões de anos atrás, no Parque Nacional de Big Bend, Condado de Brewster.  A análise posterior resultou no grupo taxonómico sendo colocado em seu próprio gênero. Agujaceratops foi nomeado por Spencer G. Lucas, Robert M. Sullivan e Adrian Hunt em 2006, e a espécie-tipo é Agujaceratops mariscalensis. Agujaceratops é similar ao Pentaceratops e ao Chasmosaurus. Seu folho curto sugere que provavelmente não era um antepassado do Pentaceratops.

Ligações externas 
 DinoGeorge's List of Dinosaurs, including Agujaceratops
 Brief mention of Agujaceratops on the DMLand here as well
 Texas archosaurs, including Chasmosaurus (now Agujaceratops)

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2006